Händelse kan syfta på:

 Händelse – ett avgränsat skeende, möjligt att iaktta men i någon mening oplanerat
 Händelse (rumtid) – en punkt i den fyrdimensionella rumtiden inom relativitetsteorin (en teoretisk förklaring av ovanstående)
 Händelse (utfall) – en samling utfall inom sannolikhetsteori
 Händelse (programmering) – ett begrepp inom datorprogrammering